Prus kan syfta på:

 Anna Prus
 Bolesław Prus
 Mateusz Prus